Девятый турнир по футболу в рамках Панамериканских игр прошёл в Каракасе, Венесуэла с 15 августа по 27 августа 1983 года. Десять команд соревновались за титул, команда Бразилии защищала титул. После группового раунда прошёл финальный раунд.

Оригинальная жеребьёвка 

Первоначально в турнире должны были участвовать 12 команд, разбитых на четыре группы по три команды, но Гондурас и Суринам отказались от участия, заставив организаторов провести жеребьёвку заново. Оригинальная жеребьёвка:

 Группа A: , , 
 Группа B: , , 
 Группа C: , , 
 Группа D: , ,

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Финальный раунд

Победитель

Ссылки 
 RSSSF archive

Панамериканские игры
Панамериканские игры 1983
1983